Bocquet kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Bocquet
 Gilbert François Bocquet

Robotskapade auktorsförkortningar